Neufchâteau ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Neufchâteau (Belgien), Stadt in der Region Wallonien, Belgien 
 Neufchâteau (Vosges), Stadt im Département Vosges, Frankreich
 Kanton Neufchâteau, Kanton im Département Vosges, Frankreich

siehe auch: Arrondissement Neufchâteau